Faeto ima više značenja:
 Faeto, Arezzo
 Faeto, Foggia
 Faeto, Modena
 Faeto, Reggio Emilia